NGC 4820 (другие обозначения — MCG -2-33-67, PGC 44227) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4820
Дева (созвездие)